Delia (Sicília), un municipi italià, dins de la província de Caltanissetta.
 Delia (Kansas), una població dels Estats Units a l'estat de Kansas.
 Dèlia, fou el nom d'una sèrie de festivals celebrats a l'illa de Delos.